Brushy Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Island (Georgia)
 Brushy Island (Nebraska)
 Brushy Island (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Brush Island